Буксхайм:

 Буксхайм — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Швабия.
 Буксхайм — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Верхняя Бавария.

См. также 
 Буксхаймская органная книга